Een verkeersweg:
 N459 (België)
 N459 (Frankrijk)
 N459 (Nederland), zie Provinciale weg 459
 N459 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing